Barri Vell de Girona, barri de la ciutat de Girona.
 Barri Vell - Santa Creu, barri de la ciutat d'Alacant.